A Toca — casa da Família Weasley da história de Harry Potter
A Toca (série) — série do Netflix Brasil

Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão